{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (63701) - || 2001 QA182 ||30 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63702) - || 2001 QK182 ||29 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63703) - || 2001 QB185 ||21 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63704) - || 2001 QS187 ||21 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63705) - || 2001 QJ195 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63706) - || 2001 QS196 ||22 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63707) - || 2001 QX197 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63708) - || 2001 QA198 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63709) - || 2001 QY198 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63710) - || 2001 QC200 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63711) - || 2001 QD200 ||22 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63712) - || 2001 QH200 ||22 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63713) - || 2001 QY206 ||23 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (63714) - || 2001 QF208 ||23 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (63715) - || 2001 QL212 ||23 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (63716) - || 2001 QV216 ||23 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (63717) - || 2001 QT220 ||24 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (63718) - || 2001 QT225 ||24 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (63719) - || 2001 QV225 ||24 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (63720) - || 2001 QS228 ||24 augustus 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (63721) - || 2001 QH234 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63722) - || 2001 QK235 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63723) - || 2001 QN235 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63724) - || 2001 QO235 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63725) - || 2001 QP235 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63726) - || 2001 QQ235 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63727) - || 2001 QO237 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63728) - || 2001 QW237 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63729) - || 2001 QG238 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63730) - || 2001 QB239 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63731) - || 2001 QE241 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63732) - || 2001 QR241 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63733) - || 2001 QK244 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63734) - || 2001 QN246 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63735) - || 2001 QQ246 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63736) - || 2001 QF249 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63737) - || 2001 QN249 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63738) - || 2001 QA251 ||24 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63739) - || 2001 QD251 ||25 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63740) - || 2001 QO251 ||25 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63741) - || 2001 QV254 ||25 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (63742) - || 2001 QK256 ||25 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63743) - || 2001 QL256 ||25 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63744) - || 2001 QT256 ||25 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63745) - || 2001 QU258 ||25 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63746) - || 2001 QF263 ||25 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63747) - || 2001 QG263 ||25 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63748) - || 2001 QH263 ||25 augustus 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (63749) - || 2001 QU263 ||25 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (63750) - || 2001 QG264 ||25 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (63751) - || 2001 QX264 ||26 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63752) - || 2001 QA265 ||26 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63753) - || 2001 QE265 ||26 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63754) - || 2001 QP267 ||20 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63755) - || 2001 QZ267 ||20 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63756) - || 2001 QM269 ||20 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63757) - || 2001 QK277 ||19 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63758) - || 2001 QP277 ||19 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63759) - || 2001 QB280 ||19 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63760) - || 2001 QP282 ||19 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (63761) - || 2001 QR282 ||19 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (63762) - || 2001 QX282 ||19 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63763) - || 2001 QB283 ||18 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63764) - || 2001 QT283 ||18 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (63765) - || 2001 QM284 ||18 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (63766) - || 2001 QQ284 ||30 augustus 2001 || NEAT
|-
| (63767) - || 2001 QF291 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63768) - || 2001 QP291 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63769) - || 2001 QU291 ||16 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63770) - || 2001 QM293 ||25 augustus 2001 || W. Bickel
|-
| (63771) - || 2001 QA294 ||24 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (63772) - || 2001 QO295 ||24 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (63773) - || 2001 QP295 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63774) - || 2001 QX295 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63775) - || 2001 QH296 ||24 augustus 2001 || LINEAR
|-
| (63776) - || 2001 QF297 ||24 augustus 2001 || LONEOS
|-
| (63777) - || 2001 RD1 ||7 september 2001 || LINEAR
|-
| (63778) - || 2001 RY1 ||7 september 2001 || LINEAR
|-
| (63779) - || 2001 RX3 ||7 september 2001 || LINEAR
|-
| (63780) - || 2001 RW4 ||8 september 2001 || LINEAR
|-
| (63781) - || 2001 RL5 ||8 september 2001 || LINEAR
|-
| (63782) - || 2001 RU6 ||10 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (63783) - || 2001 RK8 ||8 september 2001 || LINEAR
|-
| (63784) - || 2001 RK9 ||8 september 2001 || LINEAR
|-
| (63785) - || 2001 RM11 ||10 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (63786) - || 2001 RO11 ||10 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (63787) - || 2001 RW16 ||11 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (63788) - || 2001 RL17 ||11 september 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (63789) - || 2001 RD18 ||7 september 2001 || LINEAR
|-
| (63790) - || 2001 RE18 ||7 september 2001 || LINEAR
|-
| (63791) - || 2001 RG18 ||7 september 2001 || LINEAR
|-
| (63792) - || 2001 RY18 ||7 september 2001 || LINEAR
|-
| (63793) - || 2001 RF19 ||7 september 2001 || LINEAR
|-
| (63794) - || 2001 RH20 ||7 september 2001 || LINEAR
|-
| (63795) - || 2001 RL21 ||7 september 2001 || LINEAR
|-
| (63796) - || 2001 RJ23 ||7 september 2001 || LINEAR
|-
| (63797) - || 2001 RX25 ||7 september 2001 || LINEAR
|-
| (63798) - || 2001 RL26 ||7 september 2001 || LINEAR
|-
| (63799) - || 2001 RS26 ||7 september 2001 || LINEAR
|-
| (63800) - || 2001 RJ27 ||7 september 2001 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten